Бьёрн Эрленн Де́ли (; род. 19 июня 1967 года в Эльверуме, Хедмарк, часто упоминается как Бьорн Эрленд Дэ́ли) — норвежский лыжник, самый титулованный лыжник в истории лыж среди мужчин, восьмикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира.

В период с 1992 по 1999 год Дели шесть раз выиграл Кубок мира, занял второе место в 1994 и 1998 годах. Дели выиграл в общей сложности 29 медалей на Олимпийских играх и чемпионатах мира в период с 1991 по 1999 год, в результате чего Дели считается самым успешным лыжником-мужчиной в истории этого вида спорта.

Дели является одним из самых известных людей в Норвегии. После ухода на пенсию он стал успешным бизнесменом в сфере недвижимости и моды. Его инвестиции в недвижимость увеличили его состояние до более полумиллиарда крон. Дели принимал участие в рекламных кампаниях, он запустил бренд фирменной лыжной одежды и организовал телевизионное шоу под названием .

Биография 
Родился в Элверуме (Норвегия). Позже переехал в Наннестад (Nannestad). Дели связывает большую часть своего успеха в спорте со своим воспитанием. Он с самого раннего возраста активно занимался охотой, рыбалкой, походами, каякингом, футболом и, конечно же, катанием на лыжах. Большую часть своего детства Дели хотел стать футболистом, но после просьбы тренера он попробовал себя в лыжном спорте. В юности Дели не имел быстрого успеха, но он последовательно улучшал свои результаты и в конечном итоге квалифицировался на соревнования Кубка мира FIS.

Бьёрн Дели был первым в составе норвежской лыжной команды на зимних Олимпийских играх 1988 года в Калгари (Канада), но не участвовал в гонках, а находился там, чтобы учиться у более старших товарищей. Позже он утверждал, что эти Олимпийские игры стали переломным моментом для норвежского лыжного спорта до следующего периода успеха. Он дебютировал на чемпионате мира в январе 1989 года, финишировав 11-м на 15 км свободным стилем в Кавголово. В декабре того же года он выиграл свою первую гонку на Кубке мира. Он финишировал первым на 15 км свободным стилем, первой гонке Кубка мира в сезоне.

На Чемпионате мира по лыжным видам спорта 1991 года в Валь-ди-Фьемме, Дели выиграл свою первую золотую медаль чемпионата мира. Он победил лыжную легенду Гунде Свана на 15 км свободным стилем. Медаль была неожиданной, так как Дели был молод и до сих пор неизвестен. Это была первая индивидуальная золотая медаль Норвегии на чемпионате мира со времён Оддвара Бро, который выиграл золото в Осло в 1982 году. Дели также катался на последнем этапе в победной эстафетной команде 4 × 10 км.

В 1992 году начался период господства Дели. В этом году он впервые выиграл чемпионат мира, и повторит это достижение ещё пять раз в течение последующих семи лет. В Альбертвилле Дели выиграл свои первые олимпийские медали. Он выиграл золото на дистанции 10/15 км свободным стилем, 50 км свободным стилем и был в составе норвежской команды в эстафете 4 × 10 км. Он выиграл серебро в гонке на 30 км классическим стилем. Дели также финишировал четвёртым в гонке на 10 км свободным стилем, где его товарищ по команде Вегард Ульванг выиграл золото. Дели завершил четвёртый этап эстафеты и пересёк финишную черту, выиграв с перевесом более полутора минут. Дели и Ульванг завершили гонки, выиграв каждый по три золотых медалей и по одной серебряной. За своё выступление Дели был награждён Олимпийской премией Фернли, вручаемой лучшему норвежскому спортсмену на Олимпийских играх.

На зимних Олимпийских играх 1994 года в норвежском Лиллехаммере, Дели выиграл золото в гонке на 10 км классическим стилем и 15 км свободным стилем. Он выиграл серебро в гонке на 30 км свободным стилем, где он был побеждён Томасом Альсгордом. Эстафета 4 × 10 км была очень напряжённой между Норвегией и Италией. Итальянцы выиграли золото после того, как Сильвио Фаунер победил Дели в спринте на последнем этапе. В последующие годы Томас Альсгорд бежал на четвёртом этапе в норвежской эстафетной команды, а Дели катался на третьем этапе, поскольку Альсгорд был лучшим спринтером.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1997 года стал самым успешным для Дели. Перед домашней публикой в Тронхейме он выиграл медали во всех гонках, взяв золото в классической гонке на 10 км, комбинированном преследовании 10 + 15 км и эстафете 4 × 10 км. Кроме того, он выиграл серебро в 30 км гонке свободным стилем и бронзу в 50 км гонке в классическом стиле.

Дели выиграл три золота и одно серебро на своих последних Олимпийских играх в Нагано. Он выиграл в гонке на 10 км классическим стилем, на 50 км свободным стилем и лыжную эстафету 4 × 10 км. В гонке на 15 км свободным стилем он получил серебряную медаль. Дели выиграл гонку на 50 км свободным стилем, опередив шведского лыжника Никласа Юнссона всего на восемь секунд. Оба лыжника рухнули на финишную черту, отдав все в погоне за победой. Дели описал эту гонку как самую сложную. Дели также установил длительную дружбу с кенийским лыжником Филиппом Бойтом. Дели ждал Бойта на финише в течение 20 минут после гонки на 10 км, говоря, что Бойт заслуживает поощрения. Филипп назвал одного из своих детей именем Дели.

Дели планировал принять участие в зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, но ему не дал участвовать несчастный случай на роликовых коньках в августе 1999 года. Травма спины помешала Дели добавить больше медалей в свою коллекцию. Он ушёл из спорта в марте 2001 года, после долгих попыток реабилитации и хирургического вмешательства. Его решение уйти из спорта шокировало Норвегию.

Восемь олимпийских титулов Дели являются рекордными для Зимних Олимпийских игр, равно как и его 12 олимпийских медалей (он также выиграл четыре серебряных медали), которые он собрал на трех Олимпийских играх. В дополнение к своим достижениям на Олимпийских играх он имел большой успех на чемпионате мира, где он выиграл 17 медалей, из которых девять были золотыми. Он был особенно успешным на чемпионате мира 1997 года в Тронхейме, где он заработал медали во всех пяти соревнованиях. Несмотря на его неожиданный скорый уход из спорта, Дели считается одним из величайших зимних олимпийских атлетов всех времён.

Бьёрн Дели поддерживает некоммерческие организации, которые работают тем, кто болеет рассеянным склерозом. В 2009 году Дели участвовал в гонке на  в качестве сборщика средств для лечения рассеянного склероза. Дели участвовал в классической гонке длиной 54 км, заняв второе место.

В 2011 году Дели выиграл соревнования по скоростному спуску на финских санях в Хурдале. В 2011 году Дели объявил о своем возвращении, заявив о своем намерении участвовать в гонках на длинные дистанции, таких как  и Васалоппет.

Достижения 
 Обладатель восьми золотых медалей в истории зимних Олимпиад. 
 Только Дели и знаменитый швед Сикстен Йернберг сумели дважды выиграть на Олимпийских играх самую престижную гонку на 50 км
 Девятикратный чемпион мира:
 1991 — 2 раза
 1993 — 3 раза
 1995 — 1 раз
 1997 — 3 раза
 Пятикратный вице-чемпион мира:
 1995 — 3 раза
 1997 — 1 раз
 1999 — 1 раз
 Трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира:
 1993 — 1 раз
 1997 — 1 раз
 1999 — 1 раз
 Лучший спортсмен года в Норвегии в 1995 и 1998

Прекратил выступления из-за травмы спины в 1999 году, а в марте 2001 года официально объявил о завершении карьеры.

В настоящее время занимается производством спортивной одежды под собственной маркой.

Победные Кубки мира Бьёрна Дели (6 раз) — мировой рекорд

Результаты Бьерна Дели на Кубке мира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бьёрна Дели
 
 

Лыжники Норвегии
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1992 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1994 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1998 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам
Обладатели Кубка мира по лыжным гонкам